Wyborów peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Wyborów, village de la voïvodie de Łódź
 Wyborów, village de la voïvodie de Mazovie